Maskulismus steht für:

 Maskulinismus
 eine frühe Selbstbezeichnung der Männerrechtsbewegung, siehe Männerrechtsbewegung #Beginn der deutschen Männerrechtsbewegung in den 1970er Jahren